Buchwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Buchwitz (1929–1997), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU) und Aktivistin
 Otto Buchwitz (1879–1964), deutscher Politiker
 Wolfram Buchwitz (* 1980), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Buchwitz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Schlesien

Buchwitz ist der Name folgender Orte:

 Buchwitz (Salzwedel), 1950 nach Stappenbeck (heute Stadtteil von Salzwedel) eingemeindetes Dorf in der Altmark
 deutscher Name von Budziszów (Kobierzyce) in Polen

Siehe auch:
 Buchweitz